Combs, een civil parish in het Engelse graafschap Suffolk

en de volgende personen:
 Dorothy Combs Morrison (1944), een Amerikaans gospelzangeres
 Holly Marie Combs (1973), een Amerikaans actrice
 Jeffrey Combs (1954), een Amerikaans acteur
 Jessi Combs (1980-2019), een Amerikaans racer
 Luke Combs (1990), een Amerikaans countryzanger
 Sean Combs (1969), beter bekend als onder meer Puff Daddy, een Amerikaans rapper-zanger en platenproducent